Селма Блер Битнер (; 23. јун 1972, Саутфилд, (Мичиген) америчка је глумица.

Филмографија 

|-
| 1997. || Тамо овамо || -{In & Out}- || рођака Линда ||
|-
| 1997. || Врисак 2 || -{Scream 2}- (1997)|| Сисина пријатељица на телефону (глас) || непотписана
|-
| 1998. || Девојка || -{Girl}- || Дарси ||
|-
| 1998. || || -{Can't Hardly Wait}- || ||
|-
| 1998. || Браунов реквијем || -{Brown's Requiem}- || Џејн ||
|-
| 1999. || Окрутне намере || -{Cruel Intentions}- || Сесил Колдвел ||
|-
| 2000. || || Down to You || Сајрус || 
|-
| 2001. || || Kill Me Later || Шон Холовеј ||
|-
| 2001. || || Storytelling || Ви || фикција
|-
| 2001. || Правна плавуша || -{Legally Blonde}- || Вивијан Кенсингтон  ||
|-
| 2002. || Аутопут || Highway || Кеси ||
|-
| 2002. || Нешто најслађе || -{The Sweetest Thing}- || Џејнс Бернс ||
|-
| 2003. || Мушке ствари || -{A Guy Thing}- || Карен ||
|-
| 2003. || || Dallas 362 || Пег ||
|-
| 2004. || Хелбој || -{Hellboy}- || Лиз Шерман ||
|-
| 2004. || || A Dirty Shame || Каприс Стиклс / Урсула Адерс ||
|-
| 2004. || У добром друштву || -{In Good Company}- || Кимберли ||
|-
| 2005. || || Pretty Persuasion || Грејс Андерсон ||
|-
| 2005. || Муљање || -{The Deal}- || Аби ||
|-
| 2005. || Магла || -{The Fog}- || Стиви Вејн ||
|-
| 2006. || || -{The 1 Second Film}- || || продуцент
|-
| 2006. || Алиби || -{The Alibi}- || Адел ||
|-
| 2006. || Ноћ белих панталона || -{The Night of the White Pants}- || Бет Хејган ||
|-
| 2007. || || Purple Violets || Пети Петалсон ||
|-
| 2007. || Рачуница смрти || -{WΔZ}- || Џин Лернер ||
|-
| 2007. || Празник љубави || -{Feast of Love}- || Кетрин Смит ||
|-
| 2008. || Дечко моје маме || -{My Mom's New Boyfriend}- || Емили Лот ||
|-
| 2008. || Кућа покера || -{The Poker House}- || Сара ||
|-
| 2008. || Хелбој 2: Златна војска || -{Hellboy II: The Golden Army}- || Лиз Шерман ||
|-
| 2011. || Породично стабло || -{The Family Tree}- || Госпођа Делбо ||
|-
| 2011. || || Dark Horse || Миранда ||
|-
| 2012. || || Columbus Circle || Абигејл Клејтон ||
|-
| 2012. || || In Their Skin || Мери ||
|-
| 2015. || || Sex, Death and Bowling || Глен Макалистер ||
|-
| 2016. || Ева Хесе || -{Eva Hesse}- || Ева Хесе || докуметарни
|-
| 2016. || || Ordinary World || Карен ||
|-
| 2016. || Мајке и кћерке || -{Mothers and Daughters}- || Ригби ||
|-
| 2017. || Мама и тата || -{Mom and Dad}- || Кендал Рајан ||
|-
| 2019. || Афтер || -{After}- || Керол Јанг ||
|-
| 2020. || Афтер: После судара || -{After We Collided}- || Керол Јанг ||
|}

Спољашње везе 

 

Рођени 1972.
Америчке глумице
Биографије живих особа